Клетное — название населённых пунктов в Белоруссии:

Брестская область 
 Клетное — деревня в Сухопольском сельсовете Пружанского района.
 Клетное — деревня в Шеневском сельсовете Пружанского района.

Минская область 
 Клетное — деревня в Борисовском районе.
 Клетное — посёлок в Борисовском районе.
 Клетное — деревня в Пуховичском районе.
 Клетное — деревня в Стародорожском районе.

Могилёвская область 
 Клетное — деревня в Быховском районе.
 Клетное — агрогородок в Глусском районе.

См. также 
 Подклетное
 Новоподклетное